AJB steht als Abkürzung für:

 Arbeiterjugendbewegung, deutsche Jugendorganisation
 Astronomischer Jahresbericht, ehemalige astronomische Fachzeitschrift

Abkürzung